Barðastrandarsýsla es una amplia región histórica de Islandia, actualmente puede referirse a:

 Austur-Barðastrandarsýsla
 Vestur-Barðastrandarsýsla